Basílica de São Pedro — Estado do Vaticano
 Antiga Basílica de São Pedro
 Basílica de São Pedro (Guimarães)
 Basílica de São Pedro de Castello

Desambiguações de templos